Александр Комлев:
 Комлев, Александр Викторович (род. 1994) — белорусский футболист.
 Комлев, Александр Викторович (род. 1978) — российский актёр озвучивания.